«Вологжанка» — российский женский футбольный клуб из Вологды. Основан в 1987 году. В 1988 году приняла участие в первом своем турнире на призы еженедельника «Современник» и заняла 18 место уступив в стыковом матче 0:3 команде «Жемчужина» (Краснодар).

Проведя по окончании сезона 1999 года матчи плей-офф за 5 место во второй лиге с командой «Надежда» (Красноармейск) (0:1, 0:2) прекратила существования из-за нехватки финансовых средств.

Чемпионаты СССР

Чемпионаты России

Кубок России

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1990 на сайте RSSSF
 Чемпионат СССР 1991 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1992 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1993 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1994 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1995 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1996 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1997 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1998 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1999 на сайте RSSSF

Футбольные клубы России
Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Вологды